Baldovino IV di Fiandra (980 circa – 1035) – conte di Fiandra e d'Artois, dal 987 e Conte di Hainaut (ridotto alla contea di Valenciennes), dal 1006 alla morte
 Baldovino IV di Gerusalemme (1161-1185) – re di Gerusalemme dal 1174 alla morte
 Baldovino IV di Hainaut (1110-1171) – conte d'Hainaut dal 1120 alla morte